Магдалиновский поселковый совет () — входит в состав Магдалиновского района Днепропетровской области Украины.

Административный центр поселкового совета находится в пгт Магдалиновка.

Населённые пункты совета 
 пгт Магдалиновка 
 с. Дубравка 
 с. Кильчень

Примечания